EUV steht als Abkürzung für:

 Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung
 Essener Unternehmensverband, branchenübergreifender Arbeitgeberverband, Sitz in Essen
 Europa-Universität Viadrina, Universität in Frankfurt (Oder)
 Extrem ultraviolette Strahlung, extrem ultravioletter Teil des elektromagnetischen Spektrums
 EUV-Lithografie, Fotolithografie-Verfahren, das extrem ultraviolette Strahlung nutzt
 Vertrag über die Europäische Union, Grundlage des politischen Systems der EU

Siehe auch:

EUV